Deklaracija (lat. declaratio izjava, proglas) može značiti:

U gospodarstvu:
Navode o sadržaju ili vrijednosti trgovačke robe ili pošiljke;
Popis sastojaka nekog prehrambenog proizvoda;

U politici čitav niz, između ostalih:
Deklaracija o pravima čovjeka i građanina, jedan od osnovnih dokumenata Francuske revolucije;
Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, hrvatski odgovor na Novosadski dogovor;
Deklaracija o osudi Narodne skupštine Republike Srbije zbog miješanja u unutarnje stvari Republike Hrvatske koju je Hrvatski sabor donio 17. travnja 1991. kao odgovor na Deklaraciju koju je Narodna skupština Republike Srbije donijela 2. travnja iste godine;
Deklaracija iz Gödöllöä kojom je Hrvatska pristupila Trilaterali i time ju učinila Kvadrilateralom;
Američka deklaracija o nezavisnosti

U računarstvu:
Deklaracija (računarstvo)
XML-deklaracija, pojam iz računarstva